Pierre Boya (Yaoundé, 16 de janeiro de 1984) é um ex-futebolista profissional camaronês que atuava como atacante.

Carreira 
Pierre Boya representou o elenco da Seleção Camaronesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2006.

Ligações externas 
Perfil em NFT 

Naturais de Iaundé
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006